Стела, от лат. Stella (звезда), е женско име, съответстващо на еврейското име Естир (еврейка, съпруга на персийски цар (Книга Естир / Esther; на руски Есфирь / в Стария Завет). Тези имена означават „звезда“. Сравни Иштар, (най-важната богиня във Вавилон и Ниневия), както и Астарта (Астрате/Астарте), Асторет, Изис.

Името е станало популярно в 19 век.

Външни препратки 
 сайт на немски с варианти на името „Стела“ на други езици

Женски имена